Wome steht für:

 Wome (Togo), togolesischer Kanton und Dorf in der Präfektur Kloto nahe Kpalimé

Womé oder Wome ist der Familienname folgender Personen:
 Dové Wome (* 1991), togoischer Fußballspieler
 Pierre Womé (* 1979), kamerunischer Fußballspieler